Thạch Đồng (Hà Tĩnh)
 Thạch Đồng (Thanh Hóa)
 Thạch Đồng (Phú Thọ)